Групова шосейна велогонка серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшла 10 серпня. Взяли участь 66 спортсменок з 33 країн. Довжина дистанції склала 126 кілометрів.

Призери

Змагання

Посилання 
 Результати на офіційному сайті Ігор